Арлекиновый коралловый аспид () — вид ядовитых змей из семейства аспидов ().

Распространены в Северной Америке — на северо-востоке Мексики и юго-востоке часть США, северная граница ареала — штаты Индиана и Кентукки. Длина их до 1 м.

Имеют яркую окраску с характерными чёрными, красными и узкими жёлтыми кольцами.

Питаются мелкими ящерицами, различными земноводными и крупными насекомыми.

Укусы этих крупных змей представляют реальную угрозу для жизни человека. Доля смертельных исходов после укуса арлекинового аспида очень велика, без оказания помощи человек может погибнуть в течение 20—24 часов.

Примечания

Ссылки 
 
 Аспид арлекиновый 

Коралловые аспиды
Животные, описанные в 1766 году
Пресмыкающиеся Северной Америки